

Pessoas 
Futebolistas
 Anderson Sebastião Cardoso — ex-zagueiro do Corinthians (2008–2013)
 Francisco Carlos Martins Vidal — ex-atacante de Ponte Preta, Coritiba e Botafogo, nos anos 1980 e 1990
 Francisco Jesuíno Avanzi — ex-volante de São Paulo, Atlético Mineiro e Santos, nos anos 1970 e 1980

Líder indígena
 Francisco de Assis Araújo ou Cacique Chicão — líder indígena da tribo Xucuru

Músicos
 Chicão — baterista da banda Sheik Tosado
 Chico Chico ou Chicão - cantor e compositor brasileiro.

Político
 Francisco José Nina Martins Rodrigues dos Santos ou Chicão — político português e atual presidente do CDS-PP
 João Francisco Gorski ou Chicão — ex-deputado estadual do Rio Grande do Sul

Desambiguação
Hipocorísticos